

Ожидаемые события 
 18 мая — околоземный объект  приблизится к Земле.
 6 июня — запланировано вскрытие капсулы в мемориале .
 23 августа — полное солнечное затмение, видимое на территории от штата Монтана до штата Северная Дакота в США.
 1 октября — покрытие Регула Венерой.

См. также

Примечания